Key Largo (Florida), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida
Key Largo (film), een film noir uit 1948 van regisseur John Huston